МЗИС: Лос Анђелес је Америчка телевизијска серија која се емитује од на каналу ЦБС од 22. септембра 2009. године. Серија је смештена у Лос Анђелес у Калифорнији и прати рад агената Одељења за специјлне пројекте, одељења МЗИС-а за тајне задатке. Програм и ликови су представљени у дводелној епизди "Легенда" шесте сезоне серије "МЗИС" емитоване 28. априла и 5. маја 2009. године.

Од 14. маја 2017. године серија МЗИС: Лос Анђелес броји 8 сезона и 192 епизодe.

Преглед

Епизоде

Увод (2009) 
Епизоде су послужиле као дводелни увод у серију. У њима су се први пут појавили специјални агент Гриша Кален, психолог др. Нејт Гејц, специјални агент Кензи Блај, специјални агент Лара Мејси, специјални агент Семјуел Хана и технички аналитичар Ерик Бил.

1. сезона (2009−10) 

Крис О'Донел, Питер Камбор, Данијела Руа, Адам Џамал Крег и Ел Ел Кул Џеј су ушли у главну поставу на почетку сезоне.
Линда Хант је унапређена у главну поставу у епизоди "једини лак дан".
Адам Џамал Крег је напустио главну поставу након епизоде "Прошли животи", а серију након епизоде "Нађен".
Берет Фоа је унапређен у главну поставу у епизоди "Нестао".
Питер Камбор је напустио главну поставу на крају сезоне.

2. сезона (2010−11) 

Ерик Кристијан Олсен је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.
Рене Фелис Смит је унапређена у главну поставу у епизоди "Неред" после епизодног појављивала од епизоде "Посебна достава" до епизоде "Достава (2. део)".

3. сезона (2011−12)

4. сезона (2012−13)

5. сезона (2013−14) 

Мигел Ферер је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.

6. сезона (2014−15)

7. сезона (2015−16)

8. сезона (2016−17) 

Мигел Ферер је преминуо у току снимања ове сезоне, а последња епизода у којој се појавио је "Наплата".

9. сезона (2017–18) 

Ниа Лонг се придружила главној постави на почетку сезоне.

10. сезона (2018–19) 

Ниа Лонг је напустила серију после епизоде "Плаћеници (5. део)".
Од ове сезоне, Линда Хант се поприлично мање појављује у сезонама.

11. сезона (2019–20) 

Медалион Рахими је унапређена у главну поставу у епизоди "Алсиаџун".

12. сезона (2020–21) 

Кејлеб Кастил је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.
Берет Фоа и Рене Фелис Смит су напустили серију на крају сезоне.
Линда Хант је напустила главну поставу на крају сезоне.
Берет Фоа се јако мало појављивао у овој сезони.

13. сезона (2021–22) 

Џералд Мекрејни је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.

14. сезона (2022–23)

Напомена

Спољашње везе 

Морнарички истражитељи: Лос Анђелес (ТВ серија)
Морнарички истражитељи: Лос Анђелес